Osteriaccia ima više značenja:
 Osteriaccia, Firenze
 Osteriaccia, Perugia